Johanna (voornaam), ook Joanna, een meisjesnaam
 Joanna (South Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
 Joanna (lettertype), een classicistisch schreeflettertype ontworpen door Eric Gill
 Joanna (vlinder), een geslacht van vlinder
 Joanna (Kool & The Gang), een single van de Amerikaanse funk/disco band Kool & The Gang
 Joanna (Bram Vermeulen), een lied van de Bram Vermeulen en Tjeerd